Ачканов Григорій Павлович (1887, Одеса — 1937, Ленінград) — радянський державний і партійний діяч.
 Ачканов Федір Павлович (1881, Одеса — 1957) — радянський державний і партійний діяч.